Мишель Грин (; род. 3 февраля 1962) — американская актриса, певица и автор песен.

Биография 
Мишель начала обучаться актёрскому искусству в классе драмы средней школы, куда поступила, чтобы преодолеть свою сильную застенчивость. Затем проходила обучение на бакалавра искусств в университете Южной Калифорнии. В этот период она начала активно работать на телевидении.

Снялась в нескольких десятках телесериалов США. Самая известная роль — молодой адвокат Эбби Перкинс из «Закон Лос-Анджелеса». Помимо этого Мишель Грин записала два компакт-диска с песнями на двух языках: «Ojo de Tiburon» и «Luna Roja». Она также написала два романа «Chasing the Jaguar: A Martika Gálvez Mystery» и «Keep Sweet».

Избранная фильмография

Награды и номинации 
 1989 — номинация на премию «Эмми» в категории «Лучшая женская роль второго плана в драматическом телесериале».

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Выпускники Школы драматического искусства Университета Южной Калифорнии
Выпускники Университета Южной Калифорнии